Натуральне число 1524
 1524 рік до нашої ери
 1524 рік нашої ери